Mongo kan syfta på:

 Mongo (folk) – en av de största etniska grupperna i Kongo-Brazzaville
 Mongo (språk) – ett bantuspråk som talas av mongofolk i nordvästra Kongo-Kinshasa
 Mongo – en figur i filmen Det våras för sheriffen
 Möngö – en mongolesisk valutaenhet
Stefan "Mongo" Enger – basist och sångare i Köttgrottorna, se Stefan Enger
 MongoDB – ett databasprogram
 Mongo, Tchad  – ort i Tchad

Se även
 Mongoliet
 Mongoler
 Mungo (olika betydelser)